Курасов — східнослов'янське прізвище.

Відомі носії 
 Курасов Василь Михайлович (  —  ) — сержант Робітничо-селянської Червоної армії, учасник Німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Курасов Владислав Вікторович ( ) — український та російський співак білоруського походження; автор пісень; фіналіст шоу «Х-Фактор-2. Революція» Ікс-Фактор та фіналіст білоруського національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2017».
 Курасов Володимир Васильович (  —  ) — радянський військовий діяч, генерал армії, Герой Радянського Союзу. Депутат Верховної Ради УРСР 2-го скликання.
 Курасов Євгеній Олександрович (  —  ) — сержант, заступник командира бойової машини — навідник-оператор механізованого взводу механізованої роти 15 ОМПБ 58 ОМПБр.
 Курасов Микола Вікторович ( 14 грудня 1953 —  22 жовтня 2015) — радянський український футболіст та тренер білоруського походження, виступав на позиції захисника.

Див. також

Курасова 
 Курасова () — присілок у Болховському районі Орловської області Російської Федерації.